Ченеј може значити:

 Ченеј, насељено место града Новог Сада, Војводина, Србија.
 Ченеј (Ченеј), насељено место и седиште истоимене општине у румунском делу Баната, округ Тимиш.